51 équipes s'inscrivent aux qualifications à la Coupe d'Afrique des nations de football 2002 dont la phase finale se déroulera au Mali.

Le champion en titre () et l'organisateur () sont qualifiés d'office pour la phase finale.

Sur les 49 équipes restantes, sept sont exemptes du tour préliminaire à élimination directe en matchs aller-retour. Pour le tour principal les équipes qualifiées sont réparties en sept groupes de quatre, les deux premiers de chaque groupe se qualifiant pour la phase finale.

Qualifiés d'office
    (Tenant du titre)
    (Organisateur)

Tour préliminaire

Tour principal

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Groupe 7

Notes et références 

Éliminatoires